Frank Dehne (1976- ), joueur allemand de volley-ball ;
 Johann Friedrich Anton Dehne (1787-1856), pharmacien et naturaliste allemand ;
 Louis Dehné (1846-1902), parolier et journaliste français ;
 Miriam Dehne (1968-), réalisatrice, scénariste et auteur allemande ;
 Stephanie Dehne (1983-), personnalité politique allemande.